Оксфорд ():

Великобритания 
 Оксфорд — город в Англии.
 Оксфорд — распространённое краткое название Оксфордского университета, старейшего и наиболее авторитетного в Англии.
 Граф Оксфорд () — один из старейших графских титулов Англии.
 Оксфорд-стрит — лондонская улица.
 «Оксфорд Юнайтед» — английский футбольный клуб из одноимённого города.
 «Оксфорд Юниверсити» — футбольная команда Оксфордского университета.
 «Оксфорд Сити» — футбольный клуб из города Оксфорд, Оксфордшир.
 «Оксфорд Юнайтед Старс» — североирландский футбольный клуб из города Дерри.
 «Оксфорд — Кембридж» — лодочная регата по Темзе.

США 
  — город на юго-западе штата Огайо, США.
 Оксфорд — тауншип в округе Айсанти, Миннесота, США.
 Оксфорд — округ, расположенный в штате Мэн, США.
 Оксфорд — боро в округе Честер, Пенсильвания, США.

Канада 
 Оксфорд — город в провинции Новая Шотландия;
 Оксфорд — гора в провинции Нунавут.

Персоналии 
 Оксфорд, Рис (род. 1998) — английский футболист, защитник клуба «Вест Хэм Юнайтед».
 Оксфорд, Эдвард (1822—1900) — первый из восьми человек, покушавшийся на жизнь королевы Виктории.

Другое 
 Оксфорд — разновидность ткани.
 Оксфорды — стиль обуви.
 «Оксфорд» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи, участвовавший в 1712—1717 годах в Северной войне.
 Оксфорд — оксфордский ярус. Нижний ярус верхнего отдела юрской системы мезозойской эры.

См. также